Draaibrug (Boskoop), een buurtschap
 draaibrug (brugtype), een type brug
 Draaibrug ('s-Hertogenbosch), een brug in 's-Hertogenbosch.
 Draaibrug (Zeeland), gehucht in de gemeente Sluis;